Сен Клу () град је у Француској, у департману Горња Сена.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 28.157.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Bad Godesberg
  Кортрајк
  Frascati
  Windsor and Maidenhead

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској